Diese Liste der Wikipedias gibt einen Überblick über alle Wikipedia-Ausgaben in unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Stand Dezember 2022 gibt es 333 Sprachversionen (15 davon eingestellt) sowie zusätzlich zwei Testversionen und drei Spezialversionen (zwei davon eingestellt, eine „Nostalgie“-Wikipedia).

Stand der Liste: 29. April 2020

Nicht einsortierte Einträge (Platzierungen Stand 18. Januar 2023):

Einzelnachweise 

!
Wikipedias nach Sprachen